John Robison (físic) (1739–1805), físic, inventor i teòric de la conspiració escocès
 Sir John Robison (inventor) (1778–1843), el seu fill, inventor i escriptor escocès
 John J. Robison, polític estatunidenc del segle XIX
 John Elder Robison (n. 1956), escriptor estatunidenc, autor de Look Me in the Eye: My Life with Asperger's

Vegeu també 
 John Robinson